Allen Center ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allen Center (New York), im Allegany County
 Allen Center (Ohio), im Union County

Gebäude:
 Allen Center (Gebäudekomplex), Hochhauskomplex in Houston, Texas